Александре́ску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Александреску, Альфред (1893—1959) — румынский дирижёр, композитор и пианист. Заслуженный деятель искусств РНР.
 Александреску, Андрей (род. 1969) — румынский программист.
 Александреску, Георге-Гикэ (1906 — после 1972) — румынский шахматист.
 Александреску, Григоре (1810—1885) — румынский поэт.
 Александреску, Сикэ Василе (род. 1896) — румынский режиссёр. Народный артист РНР. Дважды удостоен Государственной премии РНР.